Warenne steht für:
 Warenne oder Warrenne, Küstenfluss im Département Pas-de-Calais, Region Hauts-de-France, Frankreich
 Warenne, normannisch-englische Adelsfamilie

Warenne ist der Familienname folgender Personen:
 Ada de Warenne (um 1120–1178), anglonormannische Adlige
 Hamelin de Warenne, Earl of Surrey (1129–1202), englischer Adliger
 Isabel de Warenne, 4. Countess of Surrey (1136–1203), englische Adlige
 Isabella de Warenne (um 1253–vor 1292), schottische Adelige
 John de Warenne, 6. Earl of Surrey (~1231–1304), englischer Adliger und Heerführer
 John de Warenne, 7. Earl of Surrey (1286–1347), englischer Adliger

Siehe auch:
 Varenne